BJ est un code, qui signifie :
 Bénin, selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 (liste des codes pays)
 

BJ est un sigle qui signifie :

Bataillon de Joinville, l'Ecole interarmées des sports qui est réputée pour la formation de sportifs de haut niveau pour l'Armée et pour le civil.
Bible de Jérusalem, voir : Traductions de la Bible en français et École biblique et archéologique française de Jérusalem,
Boîte de Jonction en termes d'électricité
Bien joué utilisé principalement dans les jeux en ligne
Bourgoin-Jallieu, commune française
Boîte à Jèzes, autre surnom du lycée privé Sainte-Geneviève "Ginette" à Versailles (Jèzes pour Jésuites)

Code